The Deep Blue Sea (1955), een film van Anatole Litvak
The Deep Blue Sea (2011), een film van Terence Davies